La nazionale di pallanuoto maschile croata (Slovenska vaterpolska reprezentanca in sloveno) è la rappresentativa pallanuotistica della Slovenia nelle competizioni internazionali.

Risultati

Europei
1999 11°
2003 12°
2006 12°

Collegamenti esterni 
 

Pallanuoto in Slovenia